Sköna Helena kan syfta på
 Helena (mytologi) – en gestalt i grekisk mytologi
 Sköna Helena – operett av Jacques Offenbach
 Sköna Helena (film, 1951) – en svensk operettfilm från 1951